— японский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.

Родился  в префектуре Токусима; окончил .

В 1967 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико стал обладателем серебряной медали. В 1970 году выиграл чемпионат мира, а на чемпионате мира 1971 года вновь стал обладателем бронзовой медали. В 1972 году принял участие в Олимпийских играх в Мюнхене, но там стал лишь 4-м.

Ссылки 
 
 

Борцы Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года